Александр Берестов:
 Берестов, Александр Леонидович (род. 1957) — российский океанолог, доктор наук, бард.
 Берестов, Александр Павлович (род. 1956) — политический деятель, депутат.